Ephraim King Wilson kan syfta på:

Ephraim King Wilson (1771-1834), politiker, kongressledamot 1827-1831
Ephraim King Wilson (1821-1891), politiker, kongressledamot 1873-1875, senator 1885-1891